Pilka (Estland), een plaats in Estland, gemeente Luunja
 Piłka (Chodzież), een plaats in Polen, district Chodzież
 Piłka (Czarnków-Trzcianka), een plaats in Polen, district Czarnków-Trzcianka
 Piłka (Międzychód), een plaats in Polen, district Międzychód